Mario Frick (1965) – politico liechtensteinese
 Mario Frick (1974) – calciatore liechtensteinese

Pagine correlate 
Frick (disambigua) – pagina di disambiguazione